Премия «Магритт» за лучший иностранный фильм совместного производства () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2012 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается лучшему фильму совместного производства бельгийских и иностранных кинематографистов.

Первое награждение в этой категории произошло в 2012 году после разделения категории по Лучший фильм совместного производства на две - Лучший иностранный фильм совместного производства и «Лучший фламандский фильм». Лауреатом первой премии «Магритт» в этой категории за 2011 год стал фильм «Анонимные романтики».

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Ф